Rarwino bezeichnet zwei Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Rarwino (Białogard) (deutsch: Rarfin)
 Rarwino (Kamień Pomorski) (deutsch: Rarvin)